Wonderful (Colin Blunstone), single van Colin Blunstone uit 1973.
 Wonderful (Circle Jerks), studioalbum van Circle Jerks uit 1985.
 Wonderful (Madness), studioalbum van Madness uit 1999.